Michael Düsing ist der Name folgender Personen:

* Michael Düsing (Heimatforscher) (1947–2020), deutscher Heimatforscher und Autor
 Michael Düsing (Leichtathlet) (* 1955), deutscher Sprinter